Landesregierung Kaiser steht für folgende Kärntner Landesregierungen:

 Landesregierung Kaiser I, 28. März 2013 bis 12. April 2018
 Landesregierung Kaiser II, seit 12. April 2018